Rüscher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Rüscher (1928–2015), deutscher Politiker (SED)
 Martina Rüscher (* 1972), österreichische Politikerin (ÖVP)